Без названия (trans. bez nazvanija; srp. Bez naziva) album je Nikolaja Noskova poznat i pod imenom -{Мёд}- (srp. med). Na albumu se nalazi 6 kompozicija. Album je sniman u Nemačkoj u studiju -{Horst Shnebel}-.

Spisak kompozicija

Osoblje 
 Akustična gitara — Aleksandr Ramus
 Električna gitara — Bernd Windisch
 Udaraljke — Oli Rubow
 Sintesajzer — Nikolaj Suroncev

Reference

Spoljašnje veze 
 Николай Носков во Владивостоке: «На вершине Гималаев меня ждала надпись «Thank you»

Албуми Николаја Носкова
Рок албуми
Албуми 2012.